Ехидо ел Параисо има више значења:

 Ехидо ел Параисо, Ел Којоте (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ехидо ел Параисо (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику